Чемпионат Узбекистана по футболу 1998 — 7-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 18 марта по 6 ноября 1998 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Пахтакор
вратари Абдуллаходжа Абдуразаков (1 игра; -1 мяч), Павел Бугало (24 игры; -24 мяча), Алексей Рощин (5 игр; -4 мяча);

защитники Афзал Азизов, Мурод Алиев (17 игр), Бахтиёр Ашурматов (18 игр; 1 гол), Роман Баширов (2 игры), Хикмат Иргашев (2 игры), Спартак Муртазаев (6 игр), Дильшод Нурахонов (1 игра), Андрей Стрельцов (17 игр; 1 гол), Александр Хвостунов (27 игр; 3 гола), Рустам Шаймарданов (29 игр);

полузащитники Андрей Акопянц (30 игр; 6 голов), Бахтиёр Камбаралиев (27 игр; 1 гол), Мирджалол Касымов (23 игры; 22 гола), Ёркин Назаров (6 игр), Нумон Нурматов (26 игр; 2 гола), Отабек Пирматов (26 игр; 3 гола), Азизбек Хошимов, Николай Ширшов (29 игр; 3 гола);

нападающие Рустам Абдуллаев (2 игры), Азамат Абдураимов (22 игры; 15 голов), Карлос Фабиано Андерсон (8 игр; 4 гола), Дильмурод Назаров (25 игр; 11 голов), Ойбек Усманходжаев (5 игр), Собир Ходиев (21 игра; 1 гол), Игорь Шквырин (14 игр; 22 гола).

Главный тренер — Убиражара Вейга да Силва.

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1998
 Первая лига Узбекистана по футболу 1998
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1998

Ссылки 
 

1998
Спорт в Узбекистане в 1998 году